Oradour (Cantal)
 Oradour (Charente)
 Charly-Oradour
 Oradour-Fanais
 Oradour-Saint-Genest
 Oradour-sur-Glane
 Massacre de Oradour-sur-Glane
 Oradour-sur-Vayres